Лиан:

 Лиан — посёлок сельского типа в Солнечном районе Хабаровского края.
 Лиан, Ли Ли (род. 1978) — сингапурский политик.
 Лиан, Торун (род. 1956) — норвежский режиссёр и сценарист кино.
 Лиан Росс (род. 1962) — немецкая певица, автор песен и композитор.